Sterkia är ett släkte av snäckor. Sterkia ingår i familjen puppsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Puppsnäckor
Sterkia